A Nyírbátori Football Club, egy 1917-ben alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye Nyírbátoron található. 

A 2022/2023-as szezonban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban játszik.

Sikerek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály
 Bajnok: 1992-93
NBIII Tisza-csoport
 Bajnok: 2000-01
Sport M Kupa
 Döntős: 2009-10

Források

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye labdarúgócsapatai
1917-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok